Angulo ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Angulo ist ein spanischer Familienname, der ursprünglich jemanden bezeichnete, der in einem Straßenwinkel oder an einer Straßenecke wohnte.

Namensträger 

 Álex Angulo (1953–2014), spanischer Schauspieler
 Alfredo Angulo (* 1982), mexikanischer Boxer
 Brayan Angulo (* 1989), kolumbianischer Fußballspieler
 Carmelo Angulo (* 1980), bolivianischer Fußballspieler
 Deyanira Angulo (* 1991), mexikanische Badmintonspielerin
 Francisco de Angulo, spanischer Botaniker im 18. Jahrhundert
 Igor Angulo (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Jacinto Angulo Pardo (* ?), kubanischer Politiker
 Jaime de Angulo (1887–1950), US-amerikanischer Anthropologe und Musikwissenschaftler
 James Angulo (* 1974), kolumbianischer Fußballspieler
 Jefferson Angulo (* 1986), kolumbianischer Fußballspieler

 José de Jesús Angulo del Valle y Navarro (1888–1966), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco
 Josh Angulo (* 1974), US-amerikanisch-kapverdianischer Windsurfer
 Juleisy Ángulo (* 2001), ecuadorianische Speerwerferin
 Julio Angulo (* 1990), ecuadorianischer Fußballspieler
 Katriel Angulo (* 2002), ecuadorianischer Leichtathlet
 Kevin Angulo (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler
 Lucio Angulo (* 1973), spanischer Basketballspieler
 Luís Angulo (* 2004), peruanischer Sprinter
 Luis Fernando De Angulo (* 1952), kolumbianischer Manager
 Marvin Angulo (* 1986), costa-ricanischer Fußballspieler
 Miguel Ángel Angulo (* 1977), spanischer Fußballspieler
 Omar Angulo, US-amerikanischer Schauspieler und Filmkomponist
 Pedro Angulo († 1561), spanischer Dominikaner
 Richard Angulo (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Roamer Angulo (* 1984), kolumbianischer Boxer
 Vinicio Angulo (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Yuliana Angulo (* 1994), ecuadorianische Sprinterin

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Spanischer Personenname